Jaap van den Berg (1953) – Een Nederlands voetballer. O.a. voor Excelsior, N.E.C. en Fortuna Sittard
 Jaap van den Berg (1943) – Een Nederlands voetballer. O.a. voor ADO en Haarlem
 Jaap van den Berg (atleet) – Een Nederlands atleet